Новое-на-Лухте — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расположена на реке Лухта. Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 21,3 км, до центра муниципального образования Хорошево — 6 км.

Население 

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района